[PIAS] Entertainment Group (Play It Again Sam) – firma muzyczna
 [PIAS] Recordings (Play It Again Sam Records) – wytwórnia płytowa należąca do [PIAS] Entertainment Group